Neoaliturus är ett släkte av insekter som beskrevs av William Lucas Distant 1918. Neoaliturus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Neoaliturus